Села
 Гуляйгородок — Миколаївська область, Снігурівський район
 Гуляйгородок — Черкаська область, Смілянський район